El nombre de Cárcel Modelo puede designar a las siguientes prisiones:

 Cárcel Modelo de Barcelona. Inaugurada en 1904, durante el reinado de Alfonso XIII.
 Cárcel Modelo de Bogotá. Inaugurada en 1960.
 Cárcel Modelo de Madrid. Inaugurada en 1884, durante el reinado de Alfonso XII, y demolida en 1939 debido a los daños que sufrió durante la Guerra Civil Española. 
 Cárcel Modelo de Oviedo. Prisión construida entre 1886 y 1905 e inaugurada en 1907.
 Cárcel Modelo de Valencia. Comenzó a construirse en 1889 y se terminó en 1901, y fue utilizada como prisión hasta 1991.